Az R67-es gyorsút egy nagyobb részt elkészült, kisebb szakaszokon még tervezés alatt álló négysávos gyorsforgalmi út, amely Kaposvárt köti össze a Balaton partján húzódó M7-es autópályával. Az R67-es út részben a régi 67-es út nyomvonalán, részben új nyomvonalon épült, Somogyaszaló, Mernye, Mernyeszentmiklós, Gamás-Vadépuszta és Somogybabod települések elkerülésével. Az úton a megengedett legmagasabb sebesség 110 km/h, személygépkocsik számára díjmentesen használható.

Építésének szakaszai
Az út három szakaszban épül. Az első, 33,2 km-es, Kaposfüred és Látrány közötti szakaszt 2017 nyarán kezdték építeni, ünnepélyes alapkőletételére november 22-én került sor többek között Szita Károly, Kaposvár polgármestere, Gelencsér Attila, Witzmann Mihály és Móring József Attila országgyűlési képviselők, valamint Homolya Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkár részvételével. Ezen a szakaszon, amelynek teljes kivitelezési költsége 65,7 milliárd forint, 3 turbó típusú körforgalom, 3 különszintű csomópont és 3 különszintű átvezetés létesül, a munkálatok 2019-re készültek el. A második szakasz, a Kaposfüredet elkerülő út négysávosítása ezután kezdődött el, a harmadik szakasz, a 9 km hosszú látrányi elkerülő négysávosítása pedig 2023 őszére épülhet meg.

2019. szeptember 30-án adták át az első szakasz első, részben még csak 2 × 1 sávos részét, Somogyaszaló és Somogytúr között. Az első szakasz teljes, 33,2 km-es hosszának átadása 2019. december 14-én történt meg. A második, Kaposfüredet elkerülő, 3,1 km hosszú szakasz 2022. december 19-én került átadásra.

Hatása
Az út megépítése után 10 perccel csökkent a menetidő Kaposvár és a Balaton között, egyúttal a balesetek számának csökkenése is várható. Az R67 a gazdaságnak is jót tehet: Szita Károly szerint csak az építés hírére érzékelhetően megnőtt a befektetői érdeklődés Kaposvár iránt.

Kereszteződések, leágazások és hidak 

|}
|}

Zenélő út 

Az R67-es út különlegessége az úgynevezett zenélő útszakasz, amelynek technológiáját Magyarországon itt alkalmazták először. A kérdéses kb. 500 méter hosszú szakasz az út 59. kilométerénél (a Balatontól Kaposvár felé haladva, a Mernye és Mernyeszentmiklós közötti szakaszon) lett kialakítva, ahol a külső sáv külső szélére ráhajtva a Republic együttes A 67-es út című dalának dallama hallható. A zenélő szakasz igénybe vételére ajánlott sebesség 80 km/h.

Források

További információk

Somogy megye közlekedése
Magyarország gyorsforgalmi útjai